Apen, infraorde van primaten
Aap (zeil), min of meer vierkant zeil voor zeilschepen
Aap (astrologie), negende dier in de twaalfjaarlijkse cyclus van de Chinese dierenriem
Stichting AAP, organisatie die binnengesmokkelde of door particulieren niet meer te verzorgen uitheemse dieren een goed onderkomen biedt
chapelloise of All-American Promenade (AAP), volksdans
AAP (televisieserie), Nederlandse jeugdserie uit 2022